Három csapat mérkőzött meg ebben a csoportban; oda-vissza mérkőzéseken, a csoportgyőztes jutott ki a hetedik labdarúgó-világbajnokságra. Mivel a selejtezők végén Franciaország és Bulgária azonos pontszámmal végeztek, pótselejtezőt játszottak, amit Bulgária nyert.

Táblázat

Csapat eredmények

Szövetségi kapitány:  Albert Batteux

Bulgária 

Szövetségi kapitány:  Georgi Pacsedzsijev

Szövetségi kapitány:  Aatos Lehtonen

További információk 
 FIFA hivatalos oldal
 RSSSF - 1962 vb selejtező
 Allworldcup

Jegyzetek 

UEFA2